

Sigle 
 Meccanica quantistica
 Museumsquartier – complesso museale di Vienna

Codici 
 MQ – codice vettore IATA di American Eagle Airlines
 MQ – codice FIPS 10-4 dell'Atollo di Midway
 MQ – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Martinica
 MQ – codice ISO 3166-2:FR della Martinica
 MQ – codice ISO 3166-2:LY del distretto di Murzuch (Libia)

Informatica 
 .mq – dominio di primo livello della Martinica

Altro 
 mq – abbreviazione errata del metro quadro (il cui simbolo corretto è m²)
 MQ – targa automobilistica di Marseburg-Querfurt (Germania)